Nyárutó (1981), amerikai filmdráma Ralph Rosenblum rendezésében
Nyárutó (2013), amerikai filmdráma Jason Reitman rendezésében
Nyárutó (2018), a Dalriada magyar zenekar egyik nagylemeze